Horvátország
Ponorac falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
Ponorac Perjasički falu Barilović községben, Károlyváros megyében
Veljunski Ponorac falu Szluin községben, Károlyváros megyében

 Koszovó
Ponorac falu Orahovac községben, a Prizreni körzetben

 Szerbia
Ponorac falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben